Рже́вское шоссе — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Ржевское шоссе — улица в Первомайском.
 Ржевское шоссе — улица в Старице.
 Ржевское шоссе — улица в Шебекино.

См. также 
 Ржевская площадь